Im Bezirk Mattersburg bestehen 161 denkmalgeschützte Objekte. Die unten angeführte Liste führt zu den Gemeindelisten und gibt die Anzahl der Objekte an.

Bezirk Mattersburg